Le mot intercalation est employé dans plusieurs domaines :

 En mesure du temps, l'intercalation est l'insertion de secondes, jours, semaines ou mois intercalaires pour qu'une horloge ou un calendrier suivent plus précisément un phénomène naturel (comme les saisons ou la révolution de la Terre autour du Soleil).
 En chimie, l'intercalation est l'insertion d'une molécule (ou d'un groupe de molécules) entre deux autres molécules (ou groupes).
 En géologie, une intercalation est une petite veine (une "passée") de nature différente des couches qui l'entourent.

Références